Oko, organ vida
 Oko (rijeka)

Također pogledajte 
 Ljudsko oko
 Oko sokolovo, film